Гласные переднего ряда — гласные звуки, встречающиеся в некоторых языках мира.

Определяющей характеристикой гласных переднего ряда является положение языка, который при произнесении находится как можно ближе к зубам, но без сужения, при котором звук был бы согласным.

Список гласных переднего ряда согласно МФА